Dracohors – klad czworonogów obejmujący dinozaury i Silesauridae.

Nowy klad zdefiniował w 2018 Andrea Cau, rozważając powstanie ptaków. Badacz przeprowadził analizę filogenetyczną z udziałem 132 jednostek taksonomicznych i 1791 cech. Uzyskał w ten sposób kladogram, na którym udało mu się wyróżnić nienazwane wcześniej klady: Maniraptoromorpha oraz właśnie Dracohors.

Tą drugą nazwą badacz określił klad obejmujący wszystkie taksony bliższe megalozaurowi (Megalosaurus bucklandi) niż Marasuchus lilloensis (co oznacza klad typu branch-based). Nazwę dla niego zaczerpnął z łaciny. Jej pierwszy człon pochodzi od draco oznaczającego smoka. Drugi natomiast od cohors oznaczającego okręg, kohortę. Tak skonstruowany klad obejmuje Silesauridae i wszystkie grupy dinozaurów, których wzajemne pokrewieństwo nie zostało jeszcze ponad wszelką rozsądną wątpliwość ustalone. Jako synapomorfie proponowanego kladu Cau wymienia przedni zachyłek bębenkowy, epipofyzy obrotnika, blaszki centrodiapophyseal  laminae kręgów przedkrzyżowych, względne powiększenie wyrostka zapanewkowego kości biodrowej, wydłużenie kości łonowej, bruzdę bliższą i redukcję guza więzadłowego głowy kości udowej oraz redukcję długości czwartego promienia śródstopia i stopy względem trzeciego. Klad taki obejmuje wszystkie dinozaury, w tym ptaki.

Kladogram z pracy Cau (2018) (znacznie uproszczono):

W literaturze funkcjonuje też inna definicja: dinozaury (Dinosauria) + silezaury (Silesauridae).

Klad taki został zaakceptowany przez kolejnych badaczy. Niektórzy zaliczają doń Herrerasaurus ischigualastensis jako grupę zewnętrzną dinozaurów.

Przypisy 

Avemetatarsalia